Визит Де Голля в Москву состоялся с 2 по 10 декабря 1944 года, когда Шарль Де Голль прибыл в Москву через Баку.

В последний день этого визита в Кремле Сталин и де Голль подписали договор о «союзе и военной помощи». Значение этого акта было, прежде всего, в возвращении Франции статуса великой державы и признании её в числе государств-победителей.

Литература 
 Верт А. . Barrie & Rockliff, 1964.

Примечания

Ссылки 
 Прибытие в Москву генерала де Голля. 1944
 Жан КАДЕ: "Именно визит в Москву помог де Голлю добиться международного признания"
 70-летие визита генерала де Голля в Москву 
 "Сражающаяся Франция": как де Голль предлагал Сталину поделить Германию

 

Шарль де Голль
Декабрь 1944 года
1944 год в Москве